Albrekt Julius Segerstedt kan syfta på:

* Albrekt Julius Segerstedt (1763–1815), svensk läkare, präst och skriftställare
 Albrekt Julius Segerstedt (1844–1894), svensk pedagog, publicist och folkminnesforskare